Ogy (België), een deelgemeente van de Waalse stad Lessen
Ogy (Frankrijk), een plaats in gemeente Ogy-Montoy-Flanville in het Franse departement Moselle